Termenul „Gemünden” se poate referi la:

Gemünden am Main oraș în Bavaria, Germania
Gemünden (Wohra) oraș în Hessa
Gemünden (Hunsrück) comună în Rheinland-Pfalz
Gemünden (Westerwald) comună în Rheinland-Pfalz
Gemünden (Felda) comună în Hessa
Vezi și: Gemünd (dezambiguizare)